Louisa County är namnet på flera countyn i USA.

 Louisa County, Iowa
 Louisa County, Virginia